Трощинський:

 Трощинський Андрій Борисович (1978–2015) — казахський хокеїст.
 Трощинський Дмитро Прокопович (1754–1829) — державний діяч Російської імперії і меценат української культури.
 Трощинський Іван Юхимович (1783—1832) — генерал-лейтенант російської імператорської армії, герой Наполеонівських воєн, видатний гусарський командир.
 Трощинський Олексій Борисович (1973) — казахський хокеїст.
 Трощинський Степан Васильович († 1709) — племінник гетьмана Мазепи, військовий товариш (1693), гетьманський дворянин і господар Гадяцького замку (1690–1697), гадяцький полковий обозний (1697–1704) і полковник (1704–1708).

Українські прізвища